Vaillancourt ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Vaillancourt (* 1929), kanadischer Bildhauer, Maler und Performancekünstler
 Audrey Vaillancourt (* 1991), kanadische Biathletin
 Honoré Vaillancourt (1892–1933), kanadischer Sänger (Bariton)
 Sarah Vaillancourt (* 1985),  kanadische Eishockeyspielerin